Джеймс Гордон Беннетт (старший) (; 1 сентября 1795 — 1 июня 1872) — американский журналист и книготорговец, переводчик, корректор. Основатель, издатель и редактор газеты New York Herald, крупная фигура в истории американской прессы.

Биография 
Джеймс Гордон Беннетт родился в процветающей католической семье в городе Ньюмилл, Шотландия. В 15 лет поступил в католическую семинарию в Абердине, где проучился четыре года.

Покинув семинарию, Беннетт посвятил себя чтению и путешествиям. В 1819 году он вместе с другом отправился в Северную Америку. Через четыре недели их корабль пришел в Галифакс, Новая Шотландия, где Беннетт нашёл временную работу в качестве учителя. Накопив денег, он переехал в Портленд, штат Мэн, где снова устроился на работу в школу в деревне Эддисон. Перед новым 1820 годом Беннет переехал в Бостон. Здесь он работал корректором и продавцом книг, пока не устроился переводчиком с испанского в Charleston Courier. В 1823 году Беннетт переехал в Нью-Йорк, занявшись газетной журналистикой, а затем став помощником редактора в New York Courier and Enquirer.

В мае 1835 года Джеймс Гордон Беннетт, после нескольких лет неудачных попыток, основал газету New York Herald. В апреле 1836 года он шокировал читателей передовицей об убийстве проститутки Хелен Джуитт; для этой статьи Беннетт впервые в газетной истории организовал интервью. «Геральд» первым предложил рекламодателям выплачивать стопроцентный аванс, что впоследствии стало в индустрии стандартной практикой. Беннетт также был на переднем крае технологии сбора и представления новостей и начал снабжать статьи иллюстрациями, выполненными с помощью ксилографии. В 1839 году впервые взял эксклюзивное интервью у президента США, Мартина Ван Бюрена.

6 июня 1840 года Джеймс Гордон Беннетт (старший) сочетался браком с Генриэттой Агнес Крин. Свадьба состоялась в Нью-Йорке. В браке у них было три ребёнка, в том числе Джеймс Гордон Беннетт (младший) и Жанетт Гордон Беннетт, впоследствии ставшая женой Исаака Белла, американского бизнесмена и дипломата.

К тому времени, когда Беннетт передал в 1866 году управление «Геральдом» своему сыну, тираж газеты вырос до 84 000 экземпляров, что сделало её самой популярной в Америке. Но при Беннете-младшем газета стала терять читателей, и после смерти нового владельца в 1924 году была куплена конкурирующей New York Tribune.

Известно, что Джеймс Гордон Беннетт страдал косоглазием большую часть жизни. В одном случае его описали так: «он так страшно косил, что когда одним глазом смотрел на меня, то другим глядел на мэрию».

Политическая ориентация 
Официально «Геральд» считался политически независимой газетой, но поддерживал президентов Уильяма Генри Гаррисона, Закари Тейлора, Джеймса Нокса Полка, Франклина Пирса и Джона Фримонта. Однако к Пирсу Беннетт, в конце концов, охладел, что, по мнению писателя Гэри Булара, произошло из-за поста посла во Франции, который страстно желал, но не получил Беннетт. После этого газетчик не упускал случая покритиковать Пирса как на первой странице, так и в редакторской колонке, часто называя его «бедняга Пирс». Беннетт высказался в пользу Джеймса Бьюкенена во время нарастания споров вокруг рабства. В президентской кампании 1860 года сначала поддержал Джона Брекинриджа, затем перешёл на сторону Джона Белла. В 1864 он писал о Джордже Макклелане, но не поддержал ни одного из кандидатов в президенты. Несмотря на оппозиционность Аврааму Линкольну, Беннетт поддерживал Национальный союз, а после убийства президента возглавил кампанию по превращению Линкольна в мученика. Беннетт поддержал большинство предложений Эндрю Джонсон по реконструкции.

Память 
В честь Джеймса Гордона Беннетта названы улица и парк в Северном Манхэттене.

Статья Беннетта в «Геральд», посвящённая убийству Хелен Джуитт, была включена издательством The Library of America в антологию True Crime 2008 года.

Примечания

Литература 
 
 Boulard, Garry The Expatriation of Franklin Pierce (2006).''''

Ссылки 
 James L. Crouthamel; Bennett’s New York Herald and the Rise of the Popular Press Syracuse University Press, 1989 
 Bennett, James Gordon (1795—1872) — Herald, York, News, and Readers — JRank Articles
 Mr. Lincoln and New York: James Gordon Bennett
 HarpWeek Biography of Gordon 

 Newspapers, 1775—1860 by Frank W. Scott 
 James Gordon Bennett’s Gravesite 

Издатели